|-
| 134801 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134802 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134803 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134804 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134805 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134806 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134807 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134808 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134809 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134810 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134811 - ||  || 1 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134812 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134813 - ||  || 27 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134814 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134815 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134816 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134817 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134818 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134819 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134820 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134821 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134822 - ||  || 2 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134823 - ||  || 5 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134824 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134825 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134826 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134827 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134828 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134829 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134830 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134831 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134832 - ||  || 25 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134833 - ||  || 28 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134834 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134835 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134836 - ||  || 30 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134837 - ||  || 1 mai 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 134838 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134839 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134840 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134841 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134842 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134843 - ||  || 5 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134844 - ||  || 1 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134845 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134846 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134847 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134848 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134849 - ||  || 27 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134850 - ||  || 28 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134851 - ||  || 6 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134852 - || 2000 MM || 24 iunie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 134853 - ||  || 7 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134854 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134855 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134856 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134857 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134858 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134859 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134860 - ||  || 29 iulie 2000 ||  || , 
|-
| 134861 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134862 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134863 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134864 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134865 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134866 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134867 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134868 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134869 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134870 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134871 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134872 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134873 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134874 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134875 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134876 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134877 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134878 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134879 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134880 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134881 - ||  || 21 august 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134882 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134883 - ||  || 3 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134884 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134885 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134886 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134887 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134888 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134889 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134890 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134891 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134892 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134893 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134894 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134895 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134896 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134897 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134898 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134899 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 134900 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-